Paprotki ist der Name dreier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Paprotki (Miłki), Dorf im Powiat Giżycki (ehemals Paprodtken (1938–1945: Goldensee), Kreis Lötzen, Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Paprotki (Lubawka), Dorf im Powiat Kamiennogórski (ehemals Städtisch Hartau, Kreis Landeshut, Schlesien)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Paprotki (Malechowo), Dorf im Powiat Sławieński (ehemals Neu Parpart, Kreis Schlawe, Pommern)